Сан Салвадор Уно има више значења:

 Сан Салвадор Уно (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Салвадор Уно (Алачо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику